

Musica 
 Beautiful Days – album di Kyla del 2006
 Beautiful Days – singolo degli Arashi del 2008

Televisione 
 Areumda-un naldeul (Beautiful Days) – serial televisivo sudcoreano

Pagine correlate 
 Beautiful Day (disambigua)